Чеховщина — название населённых пунктов в Беларуси:

 Чеховщина — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Чеховщина — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Чеховщина — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Чеховщина — деревня в Воложинском районе Минской области.